(697) Галилея () — астероид главного пояса, , который относится к спектральному классу C. Он был открыт 14 февраля 1910 года американским астрономом Джозефом Хелффричем в Гейдельбергской обсерватории и назван в честь итальянского физика, механика, астронома, философа и математика Галилео Галилея. Выбор названия связан с 300-летним юбилеем открытия галилеевских спутников. 

Тиссеранов параметр относительно Юпитера — 3,225.

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, открытые Джозефом Хелффричем
Галилео Галилей